Mondeville kan syfta på:
 Mondeville, Calvados
 Mondeville, Essonne